Scheuring ist

— ein Ortsname:

 Scheuring, Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

— ein Familienname:

 Albert Scheuring, Schweizer alpiner Skirennläufer
 Baptist von Scheuring (1887–1972), deutscher Offizier, Arzt und Politiker in Passau
 Christoph Scheuring (* 1957), deutscher Journalist
 Elisabeth Scheuring (1897–1971), deutsche Mundartdichterin
 Hanna Scheuring (* 1965), Schweizer Schauspielerin
 Jakob Scheuring (1912–2001), deutscher Leichtathlet
 Ludwig Scheuring (1888–1970), deutscher Zoologe
 Matthias Scheuring (1957–2020), deutscher Schauspieler
 Olaf Scheuring (1953–2009), deutscher Autor, Regisseur und Schauspieler
 Paul Scheuring (* 1968), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Thomas Scheuring (* 1981), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Scheuring (* 1953), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Scheuering
 Scheuringer